Monte Grande – cima della provincia d'Imperia da cui nasce il torrente Impero 
 Monte Grande – rilievo nei Colli Euganei
 Monte Grande – rilievo nel basso Appennino bolognese, presso Castel San Pietro Terme
 Monte Grande – rilievo nell'alto Appennino bolognese, presso Lizzano in Belvedere
 monte Grande – rilievo nei monti Aurunci, in provincia di Latina, nel Lazio
 Monte Grande – colle e sito archeologico di Palma di Montechiaro (Agrigento)
 Monte Grande – città dell'Argentina
 Monte Grande – promontorio del Lazio